Том Холл (; род. 2 сентября 1964) — игровой дизайнер родом из штата Висконсин, США.

Поступил в университет Висконсин-Мэдисон, где получил степень бакалавра компьютерных наук. В 1987 работал программистом и редактором в Softdisk Inc.  (компании, выпускающей ряд ежемесячных «дискетных журналов»).

Наряду со своими коллегами — Джоном Ромеро, Джоном Кармаком, а также Адрианом Кармаком он основал id Software. При своей работе над такими играми как Wolfenstein 3D, Spear of Destiny, Doom, а также серией Commander Keen Том занимал в компании должность арт директора и дизайнера.

Когда у него возникли разногласия с Джоном Кармаком о дизайне игры Doom, он оставил компанию и перешёл работать в 3D Realms, подразделение Apogee. Том Холл являлся дизайнером игры Rise of the Triad, продюсером Terminal Velocity, а также подавал идеи при разработке Duke Nukem II и Duke Nukem 3D. Также он занимался разработкой движка игры Prey до самого своего ухода из Apogee 12 августа 1996 года.

В последующем Холл основал вместе с Джоном Ромеро Ion Storm, где он занимался разработкой игры Anachronox — одной из наиболее известных (помимо Commander Keen) его творений. Самым крупным хитом компании является игра Deus Ex, в которой Том Холл озвучивал некоторых персонажей. После этого он совместно с Джоном основали другую компанию — Monkeystone Games, компанию, которая уже не пыталась «хватать звёзды с неба». Ими была выпущена игра Hyperspace Delivery Boy!, которую разработал Том, а Джон занимался программированием. Выпущена игра была в 2002 году. Компания была закрыта в 2005, после того, как Холла и Ромеро наняли в Midway Games.

В этом же году Холл ушёл также из Midway Games, и стал независимым игровым консультантом в Остине, штат Техас, США до февраля 2006 года, когда он присоединился к новой студии KingsIsle Entertainment, появившейся в этом регионе, и в которой находится до сих пор.

Dopefish 
Холл является автором персонажа Dopefish — большой, зелёной, тупоголовой рыгающей рыбы с торчащими зубами, которая только и делает что плавает и жрёт. Впервые этот персонаж появляется в четвёртом эпизоде игры Commander Keen, а впоследствии упоминания о ней встречаются во многих компьютерных играх.

Озвучивание персонажей 
Том Холл озвучивал голоса таких персонажей как:

 Deus Ex
 Morpheus
 Howard Strong
 Walton Simons
 Barman Vince

 Deus Ex: Invisible War
 Руководитель проекта (вступительный ролик)

 Anachronox
 PAL-18
 Councilman Willis
 Dr. Hush-Hush
 Eddie the Chew

 Rise of the Triad
 El Oscuro
 Death Monks

Список игр 
Ниже приводится список игр, в которых Том Холл принимал участие в разработке.
 Ion Storm
 Anachronox

 id Software
 Doom (семь уровней, добавление в игру транспортёров и др. мелких деталей)
 Spear of Destiny
 Wolfenstein 3D
 Aliens Ate My Baby Sitter!
 Commander Keen in «Goodbye, Galaxy!»
 Commander Keen in «Invasion of the Vorticons»
 DOOM II (уровень № 10 — остался нерабочим)

 3D Realms
 Prey (ранние стадии разработки)
 Extreme Rise of the Triad
 Terminal Velocity (сопродюсер)
 Rise of the Triad
 Duke Nukem II (дизайн боссов)
 Duke Nukem 3D (сюжет, бомбы-ловушки)
 Wacky Wheels (небольшая помощь по концепту)
 Hocus Pocus (небольшая помощь по концепту)

 id для Softdisk
 Commander Keen in «Keen Dreams»
 Catacomb 3D
 Hovertank One
 Rescue Rover I
 Rescue Rover II
 Dangerous Dave in the Haunted Mansion
 Shadow Knights
 Catacomb II
 Slordax

 Softdisk GS
 Legend of the Star Axe

 Softdisk
 Aztec Temple
 Ed's Superspy Course
 Amusement Park
 The Silver Cow
 (и множество других)

Разработчики компьютерных игр
Id Software
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Колледжа литературы и наук Висконсинского университета в Мадисоне